Miguel González Marí (Alacant 1980) més conegut com a Miguel, jugador de pilota valenciana.
 Miguel Francisco Moreno (Badalona - 19 de febrer de 1968) il·lustrador català format a l'Editorial Bruguera, on hi signava amb el nom de Miguel.